«Plaza (de) Armenia» puede referirse a:

Argentina 
 Plaza Inmigrantes de Armenia, también conocida simplemente como Plaza Armenia, en Buenos Aires.

Chile 
 Plaza República de Armenia, también conocida simplemente como Plaza Armenia, en Santiago.

Uruguay 
 Plaza Armenia en Montevideo.